Thomas Manfredini (Ferrara, 27 de maio de 1980) é um futebolista profissional italiano, meia, milita na Unione Sportiva Sassuolo Calcio.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Società Polisportiva Ars et Labor 2013
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Rimini Calcio
Futebolistas do Bologna Football Club 1909
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus